Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх 1900 прошли 29, 31 мая и 2 июня. В них участвовали спортсмены из 4 стран. Всего было разыграно три комплекта медалей — по конкуру и прыжкам в высоту и длину. Наездники соревновались ещё в двух дисциплинах, но они не классифицируются как олимпийские.

Медали 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Другие дисциплины 
Также, проходили  и .

Страны 
Точное количество участников неясно, однако ясно, что они представляли 8 стран:

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований